Loughridge ist der Familienname folgender Personen:

 Tom Loughridge, britischer Motorradrennfahrer
 Robert McGill Loughridge (1809–1900), US-amerikanischer Missionar
 William Loughridge (1827–1889), US-amerikanischer Politiker